Niihama (新居浜) je grad u Japanu u prefekturi Ehime. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 123.952 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine žijvelo 123.952 stanovnika.

Vanjske povezncie 

Gradovi u Japanu